Steinbruchsgraben ist ein Gewässername:
 Steinbruchsgraben (Rippach), rechter Zufluss der Rippach (zur Tauber) bei Riedenheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Steinbruchsgraben (Notter), linker Zufluss der Notter in Körner, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Steinbruchgraben